Veelvlak
 Polyhedron (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de anorganische chemie